Guillermo Rodríguez (1973) – calcettista uruguaiano
Guillermo Rodríguez (1984) – calciatore uruguaiano
Guillermo Rodríguez (1988) – wrestler messicano